Meijiang bezeichnet:

 Meijiang (梅江区), Stadtbezirk der Stadt Meizhou in der chinesischen Provinz Guangdong
 Meijiang (Lanxi) (梅江镇), Großgemeinde der Stadt Lanxi in der chinesischen Provinz Zhejiang
 Meijiang (Lianyuan) (湄江镇), Großgemeinde der Stadt Lianyuan in der chinesischen Provinz Hunan
 Meijiang (Ningdu) (梅江镇), Großgemeinde im Kreis Ningdu in der chinesischen Provinz Jiangxi
 Meijiang (Xiushan) (梅江镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xiushan in der chinesischen Stadt Chongqing
 Meijiang (Hexi) (梅江街道), Straßenviertel des Stadtbezirks Hexi in der chinesischen Stadt Tianjin
 Meijiang (Meitan) (湄江街道), Straßenviertel im Kreis Meitan in der chinesischen Provinz Guizhou